Kapuste ist der Familienname folgender Personen:

 Falco Kapuste (* 1943), deutscher Ballett-Tänzer, Trainingsleiter und Choreograf
 Hannes Kapuste (* 1932), deutscher Arzt, Gesundheitswissenschaftler und Vorläufer der Drogensubstitution in Deutschland